На Летних Олимпийских играх 1968 года Япония была представлена 171 спортсменами (146 мужчин, 25 женщин), выступавшими в 18 видах спорта. Они завоевали 11 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых медали, что вывело команду на 3-е место в неофициальном командном зачёте.

Медалисты

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, ещё 6 экипажей, выбывших в полуфинале, распределяли места в финале B.
 Мужчины

Хоккей на траве 

 Результаты
 Групповой этап (Группа A)

Матч за 13-е место

Итог: Мужская сборная Японии по хоккею на траве заняла итоговое 13-е место

Ссылки 
 Сборная Японии  на сайте sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1968 года